Джаматти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Джаматти, Бартлетт (1938—1989) —  президент Йельского университета.
 Джаматти, Маркус  (род. 1961) — американский актер.
 Джаматти, Пол (род. 1967) — американский актёр.